El condado de Winston es el nombre asignado a dos condados de Estados Unidos en diferentes estados:

 Condado de Winston (Alabama)
 Condado de Winston (Misisipi)